Марьяновский сельский совет:

Украина 
 Марьяновский сельский совет — в Бильмакском районе Запорожской области.
 Марьяновский сельский совет — в Михайловском районе Запорожской области.
 Марьяновский сельский совет — в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Марьяновский сельский совет — в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Марьяновский сельский совет — в Гребёновском районе Полтавской области.
 Марьяновский сельский совет — в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым.